Madeleine Martin peut désigner :
 Madeleine Martin (née en 1991), une actrice suédoise ;
 Madeleine Martin (née en 1993), une actrice américaine.

Voir aussi 
 Madeleine Martinache (1898-1967), une femme politique française.